El nombre New York Yankees puede hacer referencia a:

 Los New York Yankees, un equipo de béisbol profesional de las Grandes Ligas de Béisbol fundado en 1901;
 Los New York Yankees, un equipo estadounidense desaparecido de fútbol americano fundado en 1926 y desaparecido en 1928 que jugó en los primeros años de la NFL.
 Los New York Yankees, un equipo estadounidense desaparecido de fútbol americano fundado en 1946 y desaparecido en 1949 que jugó en la All-America Football Conference. 
 Los New York Yankees, un equipo estadounidense desaparecido de fútbol americano fundado en 1936 y desaparecido en 1937 que jugó en la American Football League (1936).